Bird of Prey peut faire référence à :

Avion 
 Bird of Prey un programme d'avion furtif.

Fiction 
 Birds of Prey est une série de comics publiée par DC Comics.
 Birds of Prey est une série télévisée américaine basée sur la série de comics.
 Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) (2020) est un film américain réalisé par Cathy Yan basé sur la série de comics.
  est un film britannique sorti en 1930.
  est un feuilleton télévisé britannique produit en 1982.
 Birds of Prey est un jeu vidéo de simulateur de vol d'avion.
 IL-2 Sturmovik: Birds of Prey est un jeu vidéo de combat d'avion de guerre.
  est un roman de David Drake sorti en 1984.

Ski 
 Birds of Prey est une piste de ski utilisé lors des championnats du monde à Beaver Creek au Colorado.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre